

Cinéma
 Temptations est un film de Romy Hayes sorti en 1999.

Musique
 Temptations est une chanson de Tupac Shakur extraite de l'album Me Against the World (1996) ;
 Temptations est un album de Freestyle Fellowship (2001).

 The Temptations est un groupe de soul, rock psychédélique, funk et R&B américain fondé en 1961.

Homonymie de titre